Alsómocsolád, baranyai település;
Felsőmocsolád, somogyi település.